Polepy est un toponyme qui peut désigner :

Polepy, une commune du district de Kolín, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Polepy, une commune du district de Litoměřice, dans la région d'Ústí nad Labem.

Homonymie de localités en  Tchéquie